Хенри () — англоязычный аналог имени , а также фамилия.

Фамилия

Б 
 Хенри, Борис (также известен как Борис Обергфёлль; род. 1973) — немецкий метатель копья.

Д 
 Хенри, Дезири (род. 1995) — британская бегунья на 100 и 200 метров, призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Хенри, Донил (род. 1993) — канадский футболист, защитник.
 Хенри, Джоди (род. 1983) — австралийская пловчиха.
 Хенри, Донил (род. 1993) — канадский футболист, защитник.
 Хенри, Дрю (род. 1968) — шотландский игрок в снукер.
 Хенри, Дуайт (род. 1962) — американский актёр и предприниматель.

К 
 Хенри, Карл (род. 1982) — английский футболист, полузащитник.
 Хенри, Кеннет (1929—2009) — американский конькобежец, Олимпийский чемпион.
 Хенри, Клара (род. 1994) — шведский блогер, юмористка, телеведущая и писательница.

Л 
 Хенри, Лиа (род. 1961) — американская баскетболистка.
 Хенри, Лоренцо Джеймс (род. 1993) — американский актёр.

П 
 Хенри, Пол (1877—1958) — ирландский художник-пейзажист, прославивший природное своеобразие Западной Ирландии.

Р 
 Хенри, Рико (род. 1997) — английский футболист.

См. также

Примечания